Australië:
 Thirlmere (Australië)
 Nationaal park Thirlmere Lakes

Engeland:
 Thirlmere in het Lake District, en